В Азербайджане насчитывается 11 природных заповедников, согласно данным Министерства культуры и туризма Азербайджана./ Государственные заповедники и другие природоохранные земли занимают 2,5 % территории Азербайджана. Деятельностью по охране флоры и фауны и заповедниками в стране занимается Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Созданы заповедники с целью сохранения в первозданном виде характерных и редких природных комплексов, а также изучения природных процессов и событий. На территории заповедников запрещено использование в хозяйственных целях земель, а также находящихся в их пределах воды, растительного и животного мира.

Список заповедников

См. также 
 Список национальных парков Азербайджана
 Список заказников Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Заповедники Азербайджана

 
Азербайджан
Заповедники
Заповед